Sagdejew ist der Familienname folgender Personen:

 Renad Sinnurowitsch Sagdejew (* 1941), russisch-tatarischer Chemiker
 Roald Sinnurowitsch Sagdejew (* 1932), russisch-tatarischer Physiker

ru:Сагдеев